Giuseppe Vedovato (1912-2012) – politico italiano 
Guido Vedovato (1906-2001) – militare italiano, capo di stato maggiore dell'Esercito Italiano
Jacopo Vedovato (1995) – cestista italiano
Sergio Vedovato (1947) – politico italiano